Znaménko může označovat následující:
 Znaménka plus a minus – matematická znaménka + a − psaná před čísly
 Funkce signum – matematická funkce zjišťující znaménko hodnoty
 Diakritické znaménko – symbol v blízkosti písmene, např. čárka či háček nad písmenem
 Interpunkční znaménko – symbol psaný v textu mezi slovy, např. čárka či středník
 Mateřské znaménko – pigmentová skvrna na kůži